Шамшур — украинская фамилия.

 Шамшур, Анатолий Иванович — Герой Советского Союза.
 Шамшур, Олег Владиславович — дипломат.